«Мано́н» (, ) — трёхактный балет Кеннета Макмиллана по роману Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско», поставленный на музыку, собранную из различных произведений Жюля Массне. Аранжировка партитуры и оркестровка отдельных произведений — композитора  в сотрудничестве с Хильдой Гонт. Сценография и костюмы — .

В отличие от оригинального романа, действие балета перенесено из эпохи Регентства в конец XVIII века, накануне французской революции, для чего художник-постановщик тщательно изучал иконографические материалы того времени. Такое решение балетмейстера привело к историческому несоответствию, так как в 1764 году, по окончании колониальной войны, Новый Орлеан, где происходит последнее действие балета, был передан Францией Испании и перестал быть частью французских колоний.
 
Премьера спектакля состоялась 7 марта  года на сцене лондонского театра Ковент-Гарден в исполнении артистов Королевского балета (Манон Леско — Антуанетт Сибли, кавалер де Гриё — , Леско — , Любовница Леско — , Господин Г. М. — , Надзиратель — ).

История спектакля 
«Манон» — второй трёхактный балет Кеннета Макмиллана, вслед за «Анастасией», поставленной тремя годами ранее. Так как «Анастасия» была резко встречена критикой из-за проблем с драматургией спектакля, в «Манон» балетмейстер стремился к ясному и чётко структурированному изложению перипетий романа. 
 
Когда Макмиллан задумал постановку этого балета, в репертуаре Королевского театра уже была опера Джакомо Пуччини «Манон Леско», поэтому ему посоветовали обратиться к партитуре одноимённой оперы Жюля Массне. В результате партитура балета была скомпонована из самых разных произведений композитора, включая фрагменты из тринадцати различных опер, две оратории, оркестровые работы, различные песни и фортепианные произведения, — ни один фрагмент из оперы в неё не вошёл. Во время постановочного процесса Макмиллану аккомпанировала пианистка Хильда Гонт (), которая предлагала балетмейстеру варианты музыки для различных pas de deux. Аранжировку музыки для балета сделал  — бывший танцовщик «Русских балетов» Дягилева, ставший дирижёром и кино-композитором.  
 
В разгар постановочного процесса, когда уже были готовы три ключевых дуэта, балерина Антуанетт Сибли, репетировавшая партию Манон, травмировалась и её заменила Дженнифер Пенни. Пока длились репетиции с Пенни, Сибли успела восстановиться и выступила в главной партии в день премьеры балета. 
 
Хотя балет в целом был благожелательно встречен публикой, критиками высказывалось недовольство структурой спектакля, его партитурой и откровенной аморальностью героев — при этом всеми признавалось несомненное качество хореографии. Чтобы сделать действие менее затянутым, в ответ на критику после премьеры Макмиллан сократил спектакль, сделав купюры в начале III акта.

В дальнейшем роль Манон исполняли такие балерины, как , Наталия Макарова и Сильви Гиллем.

В  году постановка балета в Парижской Опере привела к юридической тяжбе — так как наследники Массне настаивали на исключительной прерогативе использования названия «Манон» в отношении его оперы, за пределами Великобритании было установлено именовать балет «История Манон» ().

Синопсис

Постановки в других театрах 
 Парижская Опера

 Мариинский театр, Санкт-Петербург
В конце XX века спектакль входил в репертуар Мариинского театра.

 Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Москва

Фильмография 
  — запись спектакля Королевского балета, Манон — Дженнифер Пенни, кавалер Де Гриё — , Леско — .

Примечания 
 Источники	

 Комментарии

Ссылки 
 Фрагмент из дуэта I акта в исполнении Джули Кент и Роберта Хилла // фестиваль Jacob's Pillow, июнь 1999 года.

Произведения Жюля Массне
Балеты 1974 года
Балеты по литературным произведениям
Манон Леско